Суперсила может означать:

 Суперсила — термин, которым обозначают сверхъестественные или паранормальные способности вымышленных героев комиксов.
 «Суперсила» — американский телесериал.
 «Суперсила» — документальный фильм Шона Пенна и Аарона Кауфмана.